Холбрук има више значења:
 Холбрук (Њујорк)
 Холбрук (Масачусетс)
 Холбрук (Аризона)
 Холбрук (Небраска)